Роза́лия:

 Розалия (имя) — женское имя, вариант имени Роза, которое, в свою очередь, произошло от названия цветка.
 Розалии (праздник) — латинское название древнегреческого праздника Антестерия, поминального «праздника роз».
 Святая Розалия (1130 — около 1166) — католическая святая, покровительница Сицилии.
 Розалия (род. 1993) — испанская певица.
 (314) Розалия — астероид главного пояса, открытый в 1891 году.
 Розалия, или Золотистая игрунка — небольшая обезьяна семейства игрунковых.
  — город в штате Вашингтон. Кроме того, есть ряд городов с названием

См. также 
 Русалии — поминальный праздник древних славян.